Występy w europejskich pucharach szwedzkiego klubu piłkarskiego Malmö FF.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Malmö FF
Szwedzkie kluby piłkarskie w europejskich pucharach